

Geografia 
 Pian di Scò – ex-comune italiano italiano in provincia di Arezzo, ora confluito nel nuovo comune di Castelfranco Piandiscò

Sigle 
 Servizio centrale operativo – reparto della Polizia di Stato
 Shanghai Cooperation Organisation – Organizzazione di Shanghai per la cooperazione

Astronomia 
 Sco – abbreviazione della costellazione dello Scorpione

Codici 
 SCO – codice aeroportuale IATA per l'aeroporto civile di Aqtau (Kazakistan)
 sco – codice ISO 639-2 per la lingua scots
 SCO – codice ISO 3166-2:PH di South Cotabato (Filippine)

Geologia 

 SCO – Formazione di Stilo – Capo d'Orlando

Informatica
 .sco – proposta di dominio di primo livello generico
 SCO Group – società originariamente chiamata Caldera Systems, nel 2001 ha acquistato da Santa Cruz Operation, tra le altre cose, forse il codice sorgente di UNIX e il trademark sul nome SCO.
 Santa Cruz Operation – società fondata nel 1979 che vendette il trademark sul nome e una componente fondamentale nel 2001, cambiando il suo nome in Tarantella Inc.
 SCO UNIX – variante di UNIX
 SCO – Shareable Content Object (E-learning)

Altri progetti